Común, del latín commūnis, hace referencia a varios artículos:

Antropología
 Lo que pertenece a todos los miembros de una comunidad.

Biología
 Nombre común

Derecho y política
 Tercer Estado, estado llano o estamento no privilegiado, en el Antiguo Régimen.
 Bien comunal, "Los comunes" o el "Procomún", entendible como los "comunales" o "bienes comunales".
 El bien común o Rēs pūblica .